Joan Soler (bisbe) (Caldes de Montbui, 1405 - Barcelona, 1463), sacerdot catòlic català, bisbe de Barcelona.
 Joan Soler (cartògraf), cartògraf mallorquí documentat a les primeries del s. XV.
 Joan Soler i Amigó (Badalona, 1941 - Badalona, 2022), pedagog i escriptor català.
 Joan Soler i Antich (Palma, 1935 - Borriol, 2007), dramaturg i dirigent veïnal mallorquí.
 Joan Soler i Bultó (Barcelona, 1927 - ?, 2017), pilot de motocicletes català.
 Joan Soler i Buscallà (Olvan, 1835 - Barcelona, 1895), metge català.
 Joan Soler i Diffent (Terrassa, 1870 - Terrassa, 1956), violinista i compositor català.
 Joan Soler i Faneca (Barcelona, 1731 - Barcelona, 1794), arquitecte català.
 Joan Soler i Foyé (Manresa, 1962 - Barcelona, 2014), director de cinema català.
 Joan Soler i Janer (Sant Pere Pescador, 1897 - Barcelona, 1967), periodista, jurista i polític català.
 Joan Soler i Jové (Barcelona, 1934), dibuixant i aquarel·lista català.
 Joan Soler i Julià (Barcelona, 1883 - Barcelona, 1944), metge català, 30è President del FC Barcelona.
 Joan Soler i Lluch (Barcelona, 1881 - Barcelona, 1961), futbolista català.
 Joan Soler i Mestres (Barcelona, 1797 - ?), arquitecte català.
 Joan Soler i Pla (Barcelona, 1874 - Barranquilla, 1950), metge i polític català.
 Joan Soler i Riber (Barcelona, 1913 - ?, 1979), cartògraf català.